O Campeonato Colombiano de Futebol de 1952 (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 5º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam uma fase de turno e returno.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 1952